La Associazione Calcio Dilettantistica Legnano es un club de fútbol italiano de la ciudad de Legnano (Milán), en Lombardía. Fue fundado en 1913 y refundado en dos ocasiones. Actualmente juega en la Serie D, la cuarta división de fútbol más importante del país.

Utiliza camiseta lila y pantalón blanco, y juega de local en el Stadio Giovanni Mari.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta lila, pantalón blanco y medias blancas.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra con una raya lila, pantalón negro y medias negras.

Estadio

Jugadores

Plantilla 2007/2008

Palmarés 
 Serie C2: 1982-82; 2006-07
 Campionato Nazionale Dilettanti: 1992-93

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del A.C. Legnano 
 Statistiche lilla 

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1913
Deporte en Lombardía
Italia en 1913
Legnano